Wrecking Ball (альбом Брюса Спрінгстіна)